Cyzicus är ett släkte av kräftdjur. Cyzicus ingår i familjen Cyzicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar